Eurotas – w mitologii greckiej bóg i uosobienie lakońskiej rzeki Ewrotas
 Eurotas (Ewrotas) – rzeka w Lakonii, w Grecji